

Biografia 
Federico era figlio primogenito di Guglielmo d'Assia-Philippsthal-Barchfeld e di sua moglie, Carlotta Guglielmina di Anhalt-Bernburg-Hoym, figlia del principe Lebrecht di Anhalt-Bernburg-Hoym. 

Succeduto al padre alla morte di questi nel 1761, nel 1772 si sposò con la contessa Sofia Enrichetta di Salm-Grumbach nella speranza di proseguire la casata paterna. La coppia non ebbe però figli ed alla morte improvvisa di Federico nel 1777, a soli quarant'anni, gli succedette il fratello minore Adolfo.

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 Johann Samuel Ersch (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ... S. 297

Langravi d'Assia-Philippsthal-Barchfeld